Лю Яньфэй (, ) — китайский конькобежец. Участник зимних Олимпийских игр 1988, 1992 и 1994 годов.

Биография 
Лю Яньфэй родился 15 февраля 1967 года в китайском уезде Фуюнь (Кёктокай) в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

В соревнованиях по конькобежному спорту представлял район городского подчинения Тяньшань.

В 1988 году вошёл в состав сборной Китая на зимних Олимпийских играх в Калгари. На дистанции 1500 метров занял 31-е место, показав результат 1 минута 57,38 секунды, уступив 5,32 секунды завоевавшему золото Андре Хофману из ГДР.

В 1990 году выступал на зимних Азиатских играх в Саппоро. Ближе всего был к медали на дистанции 1500 метров, где занял 4-е место с результатом 2.01,80, уступив бронзовому призёру Ли Ин Хуну из Южной Кореи 34 сотых. Кроме того, занял 9-е место на дистанциях 1000 метров (1.19,68) и 5000 метров (7.35,68).

В 1992 году вошёл в состав сборной Китая на зимних Олимпийских играх в Альбервиле. На дистанции 1000 метров занял 30-е место, показав результат 1.17,59 и уступив 2,74 секунды выигравшему золото Олафу Цинке из Германии. На дистанции 1500 метров занял 18-е место, показав результат 1.58,44 и уступив 3,63 секунды победителю Юхану-Улафу Коссу из Норвегии. На дистанции 5000 метров занял 24-е место с результатом 7.25,56, уступив 25,59 секунды завоевавшему золото Геиру Карлстаду из Норвегии.

В 1994 году вошёл в состав сборной Китая на зимних Олимпийских играх в Лиллехаммере. На дистанции 1500 метров упал и не закончил выступление. Был знаменосцем сборной Китая на церемонии открытия Олимпиады.

В 1996 году участвовал в зимних Азиатских играх в Харбине. На дистанции 1500 метров занял 7-е место (1.59,51), на дистанции 5000 метров — 10-е (7.29,80).

Личные рекорды 
 500 метров — 38,19 (9 ноября 1990, Алма-Ата)
 1000 метров — 1.15,10 (1 октября 1990, Алма-Ата)
 1500 метров — 1.54,06 (10 ноября 1993, Алма-Ата)
3000 метров — 4.09,40 (11 ноября 1990, Алма-Ата)
 5000 метров — 7.08,60 (10 ноября 1993, Алма-Ата)
 10 000 метров — 15.06,01 (12 апреля 1993, Пекин)

Примечания 

Конькобежцы Китая
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1988 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1992 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1994 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 1994 года